Adrar – toponimo di origini berbere
 Algeria
 Adrar – città nel sud dell'Algeria, nella regione del Gourara
 Distretto di Adrar – distretto 
 Provincia di Adrar – provincia (wilaya) dell'Algeria, con capoluogo la città di Adrar
 Mali
 Adrar degli Ifoghas – una regione abitata dai Tuareg Kel Ifoghas (nella loro lingua il termine è piuttosto Adghagh o Adagh)
 Mauritania
 Adrar di Mauritania – una regione di altopiani (detta anche Adrar occidentale), in cui si trovano le città di Atar, Chinguetti e Ouadane
 Regione di Adrar – la settima regione amministrativa  cui appartengono gli altopiani dell'Adrar